Lázaro Martínez – triplista cubano
Lázaro Martínez – velocista cubano